XVI legislatura della Repubblica Italiana
XVI legislatura del Regno d'Italia